Vandtransport kan betyde flere ting:

 Vandtransport – transport af mennesker og handelsvarer i fartøjer f.eks. på havet eller i søer og floder
 Vandtransport (biologi) – vandtransport ind og ud af celler og imellem forskellige slags væv